Beauvilliers (Eure-et-Loir)
 Beauvilliers (Loir-et-Cher)
 Beauvilliers (Yonne)